Becquigny, commune française de l'Aisne
 Becquigny, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France